BUV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bella Unión (Uruguay)